Киргизские роды () —  исторически сложившиеся родовые и клановые объединения киргизов. 

Основными отличительными атрибутами племён являлись тамга (родовой знак), ураан (боевой клич), мөөр (печать), туу (знамя). Предводителем племени являлся бий. Органами самоуправления являлись народные курултаи (собрания) и советы аксакалов (старейшин). Для родовых подразделений внутри племени используются термины — урук.

Генеалогии и исторические события фиксировались в санжыра (от ). Знание санжыра было обязанностью каждого взрослого мужчины.

Формирование 

У кочевых народов родоплеменные связи были важнее государственности. Это могло быть результатом опасений, что формальная государственная структура обернется укреплением позиции определенного рода или племени, способного доминировать, устанавливать свою власть. Роды и племена стремились к более эластичной структуре — племенному союзу, конфедерации. Его основой был консенсус племен и родов, сохраняющих внутреннюю автономию. 

Киргизские племена, заселившие современную территорию Киргизии, остро нуждались в создании эффективной военно-административной системы, регламентирующей, в том числе, и вопросы пользования кочевьями, территориями в целом. Согласно письменным источникам, оформление родоплеменной структуры кыргызов завершилось в первой половине XVI века, что соответствует по времени с завершающим этапом сложения кыргызского народа. Самый ранний письменный источник, где приводятся генеалогии и происхождение родов — рукопись XVI века Маджму ат-Таварих Сайф ад-Дина Аксикенди. 

Родоплеменная структура кыргызов включает в себя два племенных союза — Отуз уул и Он уул. Племена группируются на правое (Оң канат) и левое (Сол канат) крылья. Отуз уул (30 сыновей) и Он уул (10 сыновей) вместе образуют сорокаплеменный народ — (от тюрк. «кырк» сорок и «-ыз» древний суффикс множественного числа или «кырк + огуз» сорок огузов).

Генеалогия 
Общим отцом кыргызов согласно санжыре (от араб. شجرة шажара‎) считается Долон-бий, у которого было три сына Ак уул (правое крыло), Куу уул (левое крыло) и Кызыл уул (группа Ичкилик). Потомки Ак уул и Куу уул вошли в племенной союз Отуз уул. Потомки Кызыл уул образовали союз Он уул.

Отуз уул (30 сыновей):

1. Ак уул - Оң Канат:

 Көкө-Наалы → Моңолдор
 Адигине → Жору, Баргы, Бөрү, Карабагыш, Пайгут, Баарын, Сарттар
 Тагай → Бугу, Сарыбагыш, Солто, Саяк, Жедигер, Коңурат, Суумурун
 Кара Чоро → Азык, Багыш, Катаган, Чекир Саяк, Черик
Муңгуш

2. Куу уул - Сол Канат:

 Кушчу, Мундуз, Басыз, Саруу, Кытай, Жетиген, Төбөй, Чоң Багыш

Он уул (10 сыновей): 

3. Кызыл уул - Ичкилик: 

 Кыпчак, Кесек, Тейит, Каңды, Бостон, Нойгут, Найман, Дөөлөс, Ават, Оргу, Кыдыршаа.

Отуз уул

Правое крыло (Оң канат)

Адигене

Тагай

Көкө-Наалы → Монолдор

Муңгуш

Он уул - Ичкилик

Правое крыло (Оң канат)

Левое крыло (Сол канат) 

{| class="wide"
! class="bright" width="5%" |Племя
! width="15%" |Кыпчак
! width="15%" |Каңды
! width="15%" |Нойгут
! width="15%" |Найман
! width="15%" |Ават
! width="15%" |Кыдыршаа

|-
! class="bright" |Роды
|
Жаманан
Омонок
Таз кыпчак
Шерден
Кармыш
Тору айгыр
Аткачы
Кожом шүкүр
Жарты баш
Алтыке
Сакоо кыпчак
Кызыл аяк
Кытай кыпчак
|
Сары каңды
Кара каңды
Каранай
Алашан
Орок тамга
Үч ок тамга
Уман каңды
Түркмөн
Уйгур булга
Шаран
Ургу
Уйлар
|
Моканай
Чынатар
Сөөкмурун
Карамоюн
Таздар жабай
Жайылчы
Чалтак
Газды
Карасаадак
Мамаштукум
Акназар
Чардалай
Сакы кожояр
Досой
Байбол
Кулбол
Ботояр
Атаяр
|
Бозторгой
Базар-балдар
Чандаке
Утай
Кул найман
Кожо найман
Бөө найман
Мырза найман
Кийик найман
Жоонбут найман
Куран найман
Кашаркул найман
Жөөрдө найман
Кара найман
Чапкылдак
|
Татар
Тама
Моңол
Уста
Котоздор
Манас
Так атар
Токмок
Чот
Эшкара
|
Эрдене
Чаңдабас
Чынатан|}

 Этнические связи казахов, киргизов и каракалпаков 
Сопоставление родоплеменных структур киргизов, казахов и каракалпаков и их этно-генетические связи:

Примечания: «+» — представители племени с данным этнонимом вошли в состав этнической группы, но без сохранения родового или племенного этнонима; «–» — отсутствие этнонима у родов и племен данного народа.

 Этнические связи с монгольскими народами 

Ават ~ Авгат

Баарын ~ Баарины

Баргы ~ Баргуты

Дөөлөс ~ Туласы (төөлөс), олёты

Жалайыр ~ Джалаиры

Коңурат ~ Хунгирад

Катаган ~ Хатагин

Кодогочун ~ Кэрэмучин

Нойгут ~ Онгуты

Шаранот ~ ШарануудСписок моголистанских племен согласно Юдину и возможные параллели в современной родоплеменной структуре кыргызов'''

 Кераит = Ичкилик/Дөөлөс/Керейит
 Канглы = Ичкилик/Канды
 Аркануд =Мунгуш/Аркалык
 Сулдуз = Мундуз/Сулдуз
 Доглат = Меңдуулат в Кушчу и Моңолдор. Кайдуулат в Саяк. 
 Чорас = Чекир Саяк/Чоро. Карачоро геноним.
 Курлагут
 Карлук = Ичкилик/Бостон, Саруу/Мачак, Кушчу/Карды
 Итарчи (барак) = Барак в Жору, Саяк и Кытай
 Кончи (сагрычи) = Найман/Көн
 Кушчи = Кушчу
 Байрин = Адигине/Баарын
 Калучи = Калча в Бостон, Тейит, Жору, Карабагыш
 Булгачи = Другое название для Ичкилик
 Арлат
 Барлас
 Дохтуй
 Барки (йарки) = Адыгине/Баргы
 Ордабеги
 Мекрит
 Шункарчи
 Нарин (байрин) = Нарын топоним, Баарын
 Долан = геноним Долон-бий, уйгуры-доланы по происхождению считали себя кыргызами (Абрамзон)
 Балыкчи
 Нойгут = Ичкилик/Нойгут
 Чеграки = Тейит/Чогорок
 Моголы = Моңолдор
 Черик = Черик

 Территория расселения 

 Бугу — южный берег озера Иссык-Куль и предгорья Илийской долины около реки Текес;
 Сарыбагыш — Кеминская долина и северо-западный берег озера Иссык-Куль;
 Солто — Чуйская долина;
 Саруу, Кытай, Кушчу —Талас и Чаткал;
 Саяк — озеро Сон-Куль, Суусамыр и Кетмен-Тюбе;
 Монолдор, Черик — Центральный Тянь-Шань и СУАР КНР;
 Адигине — Алайская долина;
 Мундуз, Басыз, Жедигер — западное предгорье Ферганского хребта;
 Мунгуш, Багыш и Карабагыш — восток Ферганской долины;
 Ичкилик — центр и запад Ферганской долины, Памир;
Чоңбагыш, кыпчак — СУАР КНР, Ферганская долина.
Жетиген, - Кеминская долина, Чуйская долина, Нарын

 См. также 
 Казахские племена
 Узбекские племена
 Башкирские племена

 Ссылки 

 Олжобай Каратаев. Кыргыз этнонимдер сөздүгү.'' — КТУ Манас. — 2003. — С.265.

Примечания 

Киргизские племена